Innerlohen ist der Name folgender Orte:

 Innerlohen (Grabenstätt), Ortsteil der Gemeinde Grabenstätt, Landkreis Traunstein, Bayern
 Innerlohen (Gemeinde Straß), Ortschaft von Straß im Attergau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich